Никол е женско и мъжко (в Армения) собствено име и може да се отнася за:

 Никол Арутюнов – арменски боксьор
 Никол Думан – арменски федаин
 Никол Кидман – австралийска актриса
 Никол Уилънсън – британски актьор
 Никол Пашинян – арменски политик
 Никол Галандериан – арменски композитор
 Анна Никол Смит – американски модел и актриса
 Никол (чилийска певица)
 Никол (певица) – българска попфолк певица и модел

Женски имена
Френски женски имена